"Belén" pode significar:
 Belén, cidade hondurenha
 Belén (Catamarca), município argentino
 Belén (departamento), na Argentina
 Belén (Paraguai), distrito
 Belén (Nariño), município colombiano
 Maria Belén, novela mexicana
 Belén Gualcho, município hondurenho
 Belén (Boyacá), município colombiano
 Margarita Belén, município argentino da província do Chaco
 Belén de Escobar, município argentino da província de Buenos Aires
 Belén (Ayacucho), cidade peruana
 Belén (Nicarágua), município nicaraguense
 Belén de Bajirá, município colombiano
 Belén de los Andaquies, município colombiano

Desambiguações de topônimos